Interamnium (Griego: ) – también, Interamnia y Interamna (griego: ) – es un antiguo topónimo latino, con significado atribuido a "entre ríos", aun cuando otros autores le atribuyen el  significado de "entre cruces de caminos", entre nudos de comunicaciones. .

Puede hacer referencia a distintas localidades, fundamentalmente en Italia y España, así como a otros usos actuales.

España 
En el noroeste de la península ibérica existen varias referencias con el uso de este topónimo, siendo la más conocida Interamnium Flavium, mencionada como Interamnio Flavio en los Itinerarios de Antonino, Vía XVIII que une Bracara Augusta con Asturica Augusta, y Vía XIX, que una dichas localidades, por trazado diferenciado en Bergido, siendo un emplazamiento situado en Bembibre, probablemente en la denominada Villavieja, como propone Díaz Carro, en la histórica Región de León, en El Bierzo, provincia de León, actualmente Castilla y León, en el NO de España.

Al respecto, Manuel Gómez-Moreno, en su obra manuscrita de 1906 Catálogo monumental de España: provincia de León, afirma, en referencia a la Vía XVIII:

La apreciación «según opinión antigua» la avala Ambrosio de Morales, cronista del rey Felipe II de España,  quien, en su publicación «Las antigüedades de las ciudades de España» de 1792, apartado de los Caminos ó Vias Militares, página 123, identifica, en dos vías, la relación que sigue, con «NOTA. No ha sido posible acomodar nombres modernos á los latinos que van sin correspondencia».

El topónimo Interamnium también es recogido en la Vía XXXIV de los Itinerarios de Antonino, vía que una Asturica Augusta con Burdigala, actual Burdeos, situándose en una dirección opuesta, respecto de Astorga, a la anteriormente citada, no existiendo concreción sobre su relación actual, suponiéndose en el entorno de Ardón.

Italia 
En Italia existen varias localidades asocias con este topónimo.

 Interamna Nahars (O Nahartium), el moderno Terni: los ríos son el Nera y el Tíber
 Interamna Praetutiana (O Interamna Praetutianorum), el moderno Teramo: los ríos son el Tordino y el Vezzola
 Interamna Lirinas, en el río Liri, sin referencia moderna
 Interamnium, en el cruce de los ríos Coscile y Esaro, en la proximidad de moderno Spezzano Albanese

Astronomía 

 El asteroide 704 Interamnia, que lleva el nombre de la ciudad de Teramo

Referencias

Enlaces externos 

Geografía de la Antigua Roma